Александр Кристиан Фридрих Вюртембергский (; 5 ноября 1801, Копенгаген — 7 июля 1844, Вильдбад) — член Вюртембергской династии, поэт и офицер.

Биография 

Александр Вюртембергский — сын герцога Вильгельма Фридриха Вюртембергского, брата короля Вюртемберга Фридриха I, и его супруги Вильгельмины фон Тундерфельдт-Родис. Родился в Дании, где его отец состоял на военной службе. Получил военное образование, служил в звании подполковника в 3-м вюртембергском кавалерийском полку в Эслинген-ам-Неккар. 

Его летней резиденцией служил местный замок в Зерахе. К себе в гости Александр приглашал таких поэтов как Эмма Ниндорф, Густав Шваб, Теобальд Кернер, Юстинус Кернер, Людвиг Уланд Герман Курц. Эти поэтические встречи получили название «Зерахский поэтический кружок». Дружеские и доверительные отношения у Александра Вюртембергского сложились с поэтом Николаусом Ленау. 

В 1832 году Александр женился на графине Фештетич, проживал попеременно в Австрии и Вюртемберге. 

Зиму 1843—1844 года провёл в Италии по состоянию здоровья, затем по рекомендации врачей выехал на лечение в Вильдбад, где умер от инсульта. Похоронен в штутгартской монастырской церкви. В его творческом наследии — лирический сборник «Голоса времени», неоконченная пьеса и переписка с графиней Марией фон Таубенгейм и Карлом Кристианом Фридрихом Векхерлином.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Биография

Поэты Германии
Дети от морганатических браков
Вюртембергский дом
Умершие от инсульта